Alan Gasperoni – giornalista e dirigente sportivo sammarinese
Alex Gasperoni – calciatore sammarinese
Bryan Gasperoni – ex calciatore sammarinese
Cesare Gasperoni – politico sammarinese
Ermenegildo Gasperoni – politico sammarinese
Federico Gasperoni – calciatore sammarinese
Leone Gasperoni – ex calciatore sammarinese
Lorenzo Gasperoni – calciatore sammarinese
Pier Paolo Gasperoni – politico sammarinese
Pietro Gasperoni – sindacalista e politico italiano